Velika nagrada Italije 1957 je bila osma in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 8. septembra 1957.

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 87
| 2:35:03,9
| 2
| 8
|-
! 2
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 87
| + 41,2 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 36
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 85
| +2 kroga
| 8
| 4
|-
! 4
| 26
|  Masten Gregory
| Maserati
| 84
| +3 krogi
| 11
| 3
|-
! 5
| 8
|  Giorgio Scarlatti Harry Schell
| Maserati
| 84
| +3 krogi
| 12
| 11
|-
! 6
| 34
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 83
| +4 krogi
| 10
| 
|-
! 7
| 22
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 82
| +5 krogov
| 3
| 1
|-
! 8
| 32
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 82
| +5 krogov
| 9
| 
|-
! 9
| 10
|  Paco Godia
| Maserati
| 81
| +6 krogov
| 15
| 
|-
! 10
| 14
|  Horace Gould
| Maserati
| 78
| +9 krogov
| 18
| 
|-
! 11
| 28
|  André Simon Ottorino Volonterio
| Maserati
| 72
| +15 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 30
|  Peter Collins
| Ferrari
| 62
| Motor
| 7
| 
|-
! Ods
| 20
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 49
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 6
|  Jean Behra
| Maserati
| 49
| Pregrevanje
| 5
| 
|-
! Ods
| 16
|  Bruce Halford
| Maserati
| 47
| Motor
| 14
| 
|-
! Ods
| 4
|  Harry Schell
| Maserati
| 34
| Puščanje olja
| 6
| 
|-
! Ods
| 24
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 31
| Pregrevanje
| 13
| 
|-
! Ods
| 12
|  Luigi Piotti
| Maserati
| 3
| Motor
| 17
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1957
1957